Gribaudi ist der Familienname folgender Personen:

 Maurizio Gribaudi (* 1951), italienischer Historiker
 Piero Gribaudi (1874–1950), italienischer Geograf